Jméno a příjmení Michal Klíma má více nositelů:

 Michal Klíma (politolog) (* 1959) – český politolog, rektor Metropolitní univerzity Praha
 Michal Klíma (novinář) (* 1960) – český novinář, vydavatel a mediální manažer